Галантус (Подснежник) — род многолетних трав семейства Амариллисовые.
 (1250) Галантус — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 25 января 1933 года.